Municipio de Webber puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Webber (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Webber (condado de Lake, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lake.